Meteorologica (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift over de meteorologie en klimatologie
Meteorologica (Aristoteles), een werk over aardwetenschappen, astronomie en meteorologie, geschreven door Aristoteles